Sabatel steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Novalaise im Département Savoie, Frankreich
 Luis Sabatel, ehemaliger uruguayischer Fußballspieler